

Населені пункти та їхні частини
 Вінна-Ґура — село в гміні Йорданув-Шльонський Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Вінна-Ґура — село в гміні Слупія Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Вінна-Ґура — село в гміні Сьрода-Велькопольська Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Вінна-Ґура — частина міста Перемишль в Підкарпатському воєводстві
 Вінна-Ґура — частина села Деражня (Дзеронжня) в гміні Криніце Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Вінна-Ґура — частина села Бурув у гміні Забежув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Вінна-Ґура — частина села Покуй в гміні Покуй Намисловського повіту Опольського воєводства

Примітки